Název Divín má více sídel:

 Divín (Příčina) – samota náležící obci Příčina v okrese Rakovník
 Divín (okres Lučenec) – obec s opevněným renesančním kaštelem v okrese Lučenec na Slovensku
 Divín (hrad) – zřícenina gotického hradu nad stejnojmennou slovenskou obcí

příjmení osob
 Karol Divín – slovenský krasobruslař